Promo kan verwijzen naar
 Promo(tie), het onder aandacht brengen van een product of dienst met als doel de omzet of het aanzien positief te beïnvloeden
 Promotiesingle, een soort muziekuitgave
 DJ Promo, een Nederlandse hardcore-diskjockey en labeleigenaar
 Promo.nl, Bedrijf die als eerste in Europa officieel MVO EPPA gecertificeerd. EPPA staat voor de European Promotional Product Association.